Минчиковский — фамилия; имеет женскую форму Минчиковская.
 Минчиковский, Аркадий Миронович (более известен под фамилией Минчковский; 1916—1982) — советский писатель, драматург и сценарист, член Союза писателей. 
 Минчиковский, Евгений Миронович (более известен под фамилией Мин; 1913—1983) — русский советский писатель, театровед, критик.